Айзенштадт, Моисей:
 Айзенштадт, Моисей Гиршевич (1870—1943) — раввин Санкт-Петербурга с 1912 года.
 Айзенштадт, Моисей Самуилович (1897—1966) — российский библиограф.